Niemcy:
 Garrel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cloppenburg

Osoby:
 Louis Garrel – francuski aktor
 Philippe Garrel – francuski aktor